Lobos bezeichnet:
 Lobos, eine Stadt in Argentinien
 Lobos (Fluss), auch Río Ucero genannt, einen Fluss in Spanien
 Lobos (Insel), spanische Insel im Atlantischen Ozean zwischen Fuerteventura und Lanzarote 
 Isla de Lobos, unbewohnte Insel (Naturschutzgebiet) vor Uruguay
 Partido Lobos, Verwaltungseinheit in Argentinien

Personen, Familiennamen:
 Abraham Lobos, uruguayischer Fußballspieler
 Alberto Lobos Aranguiz (1892–1925), chilenischer Maler
 Alfredo Lobos Aranguiz (1890–1917), chilenischer Maler
 Enrique Lobos Aránguiz (1887–1918), chilenischer Maler
 Frank Lobos (* 1976), chilenischer Fußballspieler
 Franklin Lobos Ramírez (* 1957), chilenischer Fußballspieler
 Heitor Villa-Lobos (1887–1959), brasilianischer Komponist und Dirigent
 Ignacy Łobos (1859–1900), Apostolischer Administrator bzw. Bischof von Tarnów
 Teresa Villa-Lobos (* 1983), portugiesische Pop-Sängerin, siehe Sabrina (Sängerin)
 Themo Lobos (1928–2012), chilenischer Künstler
 Yamna Lobos (* 1983), chilenische Tänzerin und TV-Moderatorin

Als Namensbestandteil:
 Isla Lobos, Begriffsklärung
 Los Lobos, US-amerikanische Rockband
 Punta Lobos, ein ehemaliger Startplatz für Höhenforschungsraketen in Peru
 Silvino Lobos, philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Northern Samar

Siehe auch:

 Lobo, Begriffsklärung
 Lovoš, Berg in Tschechien
 LOVOS, ‚Lifestyle of Voluntary Simplicity‘, siehe Einfaches Leben